Штибер (, , ) — польская, венгерская и немецкая фамилия. 

Известные представители:
 Штибер, Вильгельм (1818—1882) — начальник прусской политической полиции, антикоммунист.
 Штибер, Здзислав (1903—1980) — польский филолог.
 Штибер, Золтан (род. 1988) — венгерский футболист.
 Штибер, Патрик (Штыбер, род. 1979) — польский музыкант-металлист.

См. также 
 Штыбер, Хелена (род. 1977) — польская актриса и телеведущая.
 Штыб